Treća hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2005./06.

Ljestvice

Istok

Jug 

 Izvori:  
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Sjever

Središte

Zapad 

 Izvori:  
"Glas Istre", 22. svibnja 2006.  
"Glas Istre", 2006. godina

Povezani članci 
 1. HRL 2005./06.
 2. HRL 2005./06.
 4. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2005./06.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 RK Maksimir Pastela
 Jurica Gizdić: RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu, Solin, 2006.
  

2005-06
m-3